Miejscowości w USA:
 Elroy – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 Elroy – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Elroy Jetson – postać z filmu rysunkowego Jetsonowie produkcji Hanna – Barbera